Неронов — фамилия; имеет женскую форму Неронова. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии
 
 Неронов, Георгий Дмитриевич (1916—2003) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Неронов, Иоанн Миронович (в монашестве Григорий; 1591—1670) — архимандрит Переславского Данилова монастыря, ранее протопоп.

 женская форма
 Неронова, Валентина Дмитриевна (1922—1997) — доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков Пермского университета.
 Неронова (Хераскова), Елизавета Васильевна (1737—1809) — русская писательница.

Топоним 
 Неронов Бор — деревня в Новгородском районе Новгородской области, входит в состав Ракомского сельского поселения.

См. также 
 Нероново